Ада може да се отнася за някое от следните понятия.

Общи 
 ада, адът – членни форми на „ад“
 Ада – женско лично име (еврейско, гръцко, умалително или др.)
 Ада – мъжко лично име (турско или др.)
 ФК АФК „Ада“ – футболен клуб от гр. Ада, Сърбия
 Ada – понятия в англоезични страни, транскрибирани като Ейда или Ада
 „Ада Еър“ (Ada Air) – авиокомпания в Албания, Тирана (1991 – 2007)

Наука 
 Ада – род от 16 вида орхидеи
 АдА (AdA) – първият в света електрон-позитронен колайдер (1961)
 Ада (Ada) – език за програмиране (1980), наименуван на Ада Лъвлейс
 Ада – компютърен вирус, открит в Аржентина през 1991 г.
 Ада / Ейда – ударен кратер на Марс
 523 Ада – астероид от Главния астероиден пояс, открит през 1904 г.

Култура 
 „Ада“ – роман (1969) от Владимир Набоков
 „Ада“ – югославски филм (1985)
 „Ада“ – роман (2016) от Антоан Бело
 „Ада ТВ“ (Ada TV) – телевизионен канал в Северен Кипър

Личности 
 с лично име Ада
 Ада Карийска (поне 377 пр.н.е. – 326 пр.н.е.) – владетелка на Кария
 Ада – римокатолическа светица, монахиня (абатиса) от VII век
 Ада Лъвлейс / Ада Байрон (1815 – 1852) – английска математичка, дъщеря на поета Лорд Байрон
 Ада Адини / Адел Чапмън (1855 – 1924) – италианско-американска оперна певица
 Ада Сари (1886 – 1968) – полска оперна певица
 Ада Хегерберг (1995) – норвежка футболистка

 с фамилно име Ада
 Иоан Лику Ада (р. 1948) – римокатолически архиепископ на Макасар, Индонезия
 Жакет Ада (1991) – камерунска футболистка

Топоними 
 ада – топоним за речен остров на сръбски, босненски, хърватски
 Ада (Адда) – река в Италия, регион Ломбардия
 Ада / Ейда – реки в Австралия (2) и Нова Зеландия
 Ада – град в Сърбия, Севернобанатски окръг
 Ада – община в Сърбия, Севернобанатски окръг
 Ада – старо име на о-в Березан, Николаевска област, Украйна в Черно море
 Ада Циганлия – полуостров (бивш остров) в Сърбия, Белград в р. Сава
 Шаренградска ада – остров в Хърватия, Вуковарско-сремска жупания (оспорвано от Сърбия) в р. Дунав
 Ада Кале / Адакале – залят остров в Румъния в язовир „Железни врата“ на р. Дунав

Съкращения 
 АДА – Ассоциация движений анархистов
 ADA – Apple Design Awards